HMS Magnificent est le nom porté par plusieurs navires :
 HMS Magnificent, un cuirassé britannique ;
 HMS Magnificent (R36), un porte-avion britannique puis canadien, renommé NCSM Magnificent (CVL 21).

Homonymie de bateaux